Плювинье () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Брек, Камор, Ландоль, Ландеван и Плювинье.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли пять коммун упраздненного кантона Пор-Луи и одна коммуна кантона Энбон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Брандерьон (1 459 чел.)
 Брек (6 660 чел.)
 Камор (3 066 чел.)
 Гавр (680 чел.)
 Ландоль (2 392 чел.)
 Ландеван (3 961 чел.)
 Мерлевене (3 238 чел.)
 Ностан (1 576 чел.)
 Плуинек (5 386 чел.)
 Плювинье (7 676 чел.)
 Сент-Элен (1 262 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,5 % голосов против 24,7 % у Марин Ле Пен и 18,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 59,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,4 %, Марин Ле Пен – 19,7 %, Жан-Люк Меланшон – 19,0 %, Франсуа Фийон – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 69,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 27,9 %, Николя Саркози — 24,8 %, Марин Ле Пен — 18,3 %; 2 тур: Олланд — 53,5 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют вице-мэр коммуны Плуинек Мари-Кристин Ле Кер (Marie-Christine Le Quer) и мэр коммуны Брек Фабрис Робле (Fabrice Robelet) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан